Амусин — еврейская фамилия. Известные носители:

 Амусин, Иосиф Давидович (1910—1984) — советский историк, папиролог.
 Амусин, Марк Фомич (род. 1948) — израильский писатель, литературный критик.
 Амусина, Розалия Михайловна (1918—1972) — советский детский писатель.